Berchem (luks. Bierchem) – małe miasteczko w południowym Luksemburgu, w gminie Roeser. Miasto zamieszkują 963 osoby.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu